Leoncino – cucciolo di leone
Leoncino – figura dell'araldica
Leoncino – diminutivo del nome proprio di persona italiano Leone
OM Leoncino – autocarro delle Officine Meccaniche
IAI Kfir (כפיר, "Leoncino") – caccia multiruolo israeliano

Altri progetti